Albrecht Achilles — comandante alemão durante a Segunda Guerra Mundial
588 Achilles — asteroide
Morpho achilles — borboleta da América do Sul

Ver também 
Aquiles
Aquiles Tácio

Desambiguações de história
Desambiguações de astronomia
Desambiguações de mitologia